Pusty Staw – jezioro w Gdańsku
 Pusty Staw – jezioro w Tatrach